Большо́й теа́тр (Ка́менный театр) — петербургский театр, существовавший в 1784—1886 годах, с 1886 года — Петербургская консерватория. Первое постоянное в Санкт-Петербурге, . Находился на Театральной площади. В 1886 году здание Каменного театра было частично разобрано и перестроено в современное здание Петербургской консерватории.

Архитектура Петербургского Большого театра 

Как свидетельствуют архивные документы, первое каменное здание Большого театра начали возводить в 1775 году по проекту Антонио Ринальди. В дальнейшем, после того как Ринальди упал с лесов и не мог лично наблюдать за ходом работ, Екатерина II поручила немецкому театральному декоратору и архитектору Людвигу Филиппу Тишбейну создать новый проект театра, который и был воплощён архитекторами Ф. В. фон Бауром и М. А. Деденёвым. Открытие его состоялось в 1783 году, хотя, основываясь на других свидетельствах, годом открытия можно считать 1784 год.

Массивное здание театра имело скромно оформленный фасад, украшенный дорическими пилястрами.

Вот как Георги описывает здание Большого театра: «Снаружи оный представляет здание величественного вида. Над главным входом стоит изображение сидящей Минервы из каррарского мрамора, с её символами, и на щите: „Vigilando quiesco“ (покоясь, продолжаю бдение)». Здание имело 8 крылец, 16 выходов; копьё Минервы служило громоотводом. Театр вмещал около 2 тыс. зрителей, имел 3 яруса. Декорации для нового театра были написаны П. Гонзаго и Скотти.

В 1802 году император Александр I пожелал увеличить и отделать заново Большой театр, сделать более парадным его внешний облик. Эта задача была возложена на французского архитектора Тома де Томона. Все работы были выполнены за восемь месяцев — необычайно короткий по тому времени срок — и завершены в 1805 году, за что зодчий получил титул придворного архитектора.

Тома де Томон увеличил объём здания (причиной перестройки была именно малая вместимость театра), пристроил со стороны главного фасада восьмиколонный ионический портик с фронтоном в стиле высокого классицизма. Театр получил богатую внутреннюю отделку. Царская ложа из середины театра по желанию императора Александра I перенесена была в 1-й ряд лож и ничем не отличалась от остальных лож.

Большой Каменный театр, подобного которому по размерам не было тогда и в Париже, стал столичной достопримечательностью наряду с Адмиралтейством и Казанским собором. Большой театр — грандиозное здание с восьмиколонным портиком — можно видеть на многих рисунках и литографиях так называемой «пушкинской» эпохи.

В 1811 году театр сгорел. В 1813 году, обследуя театр после пожара, Тома де Томон упал со стены и от полученных травм скончался. И только 3 февраля 1818 года возобновлённый по проекту архитектора А. Модюи Большой театр открылся вновь прологом «Аполлон и Паллада на Севере» и балетом Шарля Дидло «Зефир и Флора» на музыку композитора Катарино Кавоса. Теперь это тот самый театр, куда Евгений Онегин мчался из ресторана Талона. Здесь «блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна», танцевала Евдокия Истомина.

После реконструкции в 1835—1836 годах архитектором А. Кавосом зрительный зал стал вмещать до 3 тысяч зрителей (первоначально зрительный зал имел 3, впоследствии 5 ярусов). Сцена переоборудована декоратором А. А. Роллером. Во всей Европе Каменный театр считался образцом театрального здания.

История 
С 1783 года в нём давались оперные, балетные, а также драматические (до создания в 1832 году Александринского театра) спектакли, проводились концерты, балы и др. увеселительные мероприятия. До середины XIX века здесь выступала императорская придворная труппа.

В 1803 году капельмейстером итальянской и русской оперной труппы стал известный итальянский композитор Катерино Кавос, а балетную возглавил французский хореограф Шарль Дидло, задумавший сделать императорский балет лучшим в мире. Изрядно обрусевшие Кавос и Дидло не ограничивались в своём репертуаре зарубежной классикой. На сцене театра были поставлены балет «Ополчение, или Любовь к Отечеству» (посвящение войне 1812 года), опера «Иван Сусанин», ставшая одной из первых русских опер и в каком-то смысле предтечей «Жизни за царя» Михаила Глинки, «Кавказский пленник, или Тень невесты» по мотивам произведения Александра Пушкина. Музыку к ним написал Катерино Кавос, а написанием либретто и постановкой занимались Шарль Дидло и Иван Вальберх.

Обретение театром своего дома привело к становлению оперной и балетной культуры в России. Вплоть до конца XVIII века в Петербурге главенствовали итальянские и французские хореографы — Франц Гильфердинг, Шарль Лепик, Гаспаро Анджолини, Джузеппе Канциани, но вскоре здесь стали зажигаться и российские звёздочки. В Северной Пальмире начал работать первый русский хореограф Иван Вальберх (Лесогоров), в своём творчестве отдававший предпочтение пантомиме и балетам-дивертисментам. А танцовщики Адам Глушковский, Евгения Колосова, Евдокия Истомина, Вера Зубова и Екатерина Телешева стали первыми балетными знаменитостями со славянскими фамилиями.

Русская опера тоже стала постепенно теснить господствовавшую до этого времени итальянскую. На рубеже XVIII и XIX веков в театре были поставлены произведения отечественных композиторов, заложившие основы русского музыкально-драматического стиля — «Орфей» и «Ямщики на подставе» Евстигнея Фомина, «Мельник, колдун, обманщик и сват» Михаила Соколовского и «Несчастье от кареты» с текстом Княжнина и музыкой Василия Пашкевича.

В театре состоялись премьеры опер М. И. Глинки — «Жизнь за царя» (1836), ознаменовавшей рождение новой русской классической оперы, и «Руслан и Людмила» (1842). Ставились также оперы других русских композиторов; выступали певцы Е. С. Сандунова, П. В. Злов, П. Т. и В. Ф. Рыкаловы, А. Я. Петрова, О. А. Петров, Леон Леонов, Г. Климовский, А. Г. Ефремов, В. А. Шемаев, Я. С. и А. И. Воробьёвы.

С 1843 года императорский театр абонировала итальянская оперная труппа, и с его сцены зазвучали голоса Джованни Рубини, Полины Виардо-Гарсиа, Аделины Патти, Джудитты Гризи. Здесь развернулась деятельность знаменитых балетмейстеров Ивана Вальберха и Шарля Дидло. Здесь танцевали Мария Тальони, Жюль Перро, Фанни Эльслер.

В 1847 году на этой сцене дебютировал Мариус Петипа, сменивший в должности главного императорского балетмейстера другого французского хореографа Артура Сен-Леона и связавший свою жизнь с русским балетом на целых полвека. В их постановках выступали на сцене этого театра Е. О. Вазем, Т. А. Стуколкин, Каролина Розати, Л. И. Иванов, К. И. Канцырева, Н. К. Богданова, М. Н. Муравьёва, М. М. Петипа, А. И. Прихунова, М. Н. Мадаева, А. Ф. Вергина, А. Н. Кеммерер.

В 1862 году в театре поставлена опера «Сила судьбы», написанная для Большого Каменного театра Джузеппе Верди.

В 1886 году прошёл последний спектакль (опера «Кармен» Ж. Бизе); все спектакли были перенесены в здание Мариинского театра; здание Большого театра было передано Русскому музыкальному обществу для перестройки под консерваторию и частично разобрано и вошло в новое здание Консерватории.

Примечания

Литература 

 
 
 

 
Сооружения Антонио Ринальди
Сооружения Жана Тома де Томона
Императорские театры
Театры, основанные в 1783 году
Театры, построенные в 1780-е годы
Исчезнувшие театры Санкт-Петербурга
Утраченные памятники архитектуры Санкт-Петербурга
Исчезли в 1886 году
Театр
Здания и сооружения Театральной площади (Санкт-Петербург)